Altes Seminar steht für folgende Gebäude:

 Altes Seminar Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Altes Seminar Wipperfürth, Nordrhein-Westfalen